Химия гетероциклических соединений () — международный научный рецензируемый журнал.

Журнал выходит с 1965 года. Русскоязычная версия журнала издается в Риге Латвийским институтом органического синтеза, англоязычная — издательством «Springer». 
Обложка журнала не менялась на протяжении всего времени. Журнал ежемесячно публикует оригинальные статьи, письма в редакцию и обзоры по всем вопросам химии гетероциклических соединений на русском и английском языках. Регулярно выходят тематические номера журнала.

Особенностью журнала была и остается публикация обзоров. Первые два обзора появились в журнале в 1971 году, а с 1974 года они начали печататься в каждом номере журнала. Часть обзоров впоследствии была опубликована в виде отдельных книг.

Журнал «Chemistry of Heterocyclic Compounds» индексируется и реферируется Chemical Abstracts, Web of Science, Chemistry Citation Index, Reaction Citation Index, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded (SciSearch), Scopus и другими системами поиска научной информации. Импакт-фактор журнала в 2019 году — 1.519.

Главные редакторы 
 1965—1975 — Соломон Гиллер
 1975—1985 — Янис Страдиньш
 1985—2009 — Эдмунд Лукевиц
 2010—2018 — Иварс Калвиньш
2019— Александр О. Терентьев

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала
 Л. И. Беленький, М. А. Юровская, А. Э. Скорова К 50-летию журнала «Химия гетероциклических соединений» Химия гетероциклических соединений 2015, 51(1), 1–3  

Химические журналы
Журналы Латвии
Научные журналы СССР
Наука в Латвии
Печатные издания, возникшие в 1965 году
Академия наук Латвии